Ралли Монте-Карло 2013 года (официально 81ème Rallye Automobile Monte-Carlo) — первый этап чемпионата мира по ралли 2013 года, проходивший с 16 по 20 января. Это 81-ый Ралли Монте-Карло в истории и 40-ой в рамках чемпионата мира. Ралли проходило в сложных метеорологических условиях, проблем участникам добавляли обильнейшие снегопады. 
Победу в седьмой раз в своей карьере одержал Себастьен Лёб. Команда Volkswagen Motorsport впервые приехала на подиум: на дебютном для Volkswagen Polo R WRC этапе под управлением французского пилота Себастьена Ожье. Замкнул тройку призеров напарник Лёба по Citroën Дани Сордо.

Список участников

Ход гонки
Непредсказуемая погода на Ралли Монте-Карло часто вносит коррективы в итоговый протокол гонки. Не стал исключением и этот год: многие участки трассы были обильно засыпаны снегом. В таких сложных погодных условиях выбор шин становится критически важным. 

На первом спецучастке Себастьен Ожье был на 3,5 секунды быстрее своего именитого соотечественника Себастьена Лёба, таким образом Volkswagen Polo R WRC выиграла первый же СУ, на котором она участвовала. В то же время сам Лёб на 17 секунд опередил своего напарника Микко Хирвонена. Перед стартом следующего спецучастка финн Яри-Матти Латвала, однокомандник Ожье, опоздал на старт и получил 30 секунд штрафа, что практически сразу исключило его из претендентов на победу. Тем временем на следующих нескольких СУ Себастьен Лёб был быстрее и Ожье, и других своих соперников. Так, на СУ4 он опередил пришедшего вторым Хирвонена на 34 секунды. В общей классификации на второе место вышел Евгений Новиков на Ford Fiesta RS WRC, на третье - Брайан Боффье на Citroën DS3 WRC, Ожье расположился на четвертом месте, Латвала — только на восьмом. На этом же спецучастке сошёл первый участник категории WRC: Тьерри Невилль сломал подвеску на своей Fiesta RS.

На второй день погода стала более стабильной, но существенно похолодало. Первый пятничный участок выиграл Ожье, а затем дважды лучшим был Новиков. Но в вечерней секции быстрейшим снова был Лёб. По итогам субботы классификация выглядела следующим образом: Лёб опережает Ожье на 47 секунд, далее в полуминуте на третьем месте Евгений Новиков, от которого только в двух секундах находился Дани Сордо, далее следовали Латвала и Хирвонен. 

В воскресенье сразу несколько лидеров выбыли из борьбы: не удержали свои машины Евгений Новиков, Яри-Матти Латвала  и Юхо Ханнинен. На СУ15 участникам пришлось ехать под дождем, но в целом участок был преодолен без происшествий: лидеры шли в спокойном темпе и старались не рисковать. Из-за ухудшающихся погодных условий организаторы отменили два финальных спецучастка и зачёт в гонке был дан по итогам СУ16, быстрейшими на котором были Лёб и Ожье. Они же и заняли две верхних ступеньки на пьедестале почёта. Очки за Power Stage на этот раз не начислялись.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
В отличие от других Ралли в Чемпионате мира, на Ралли Монте-Карло не действовало правило Rally 2, которое позволяло выбывшему участнику продолжить соревнования в начале следующего дня с большим временным штрафом (фактически лишь для того, чтобы попытаться выиграть очки на Power Stage).

Спецучастки

Примечания

Ссылки 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 Статистика гонки на ewrc-results.com

2013 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2013 году
Спорт в Монако в 2013 году